Кона́к — может означать:
 Конак — на Балканском полуострове и Турции — дворец, дом сановника, вельможи или князя.

Топоним 
 Конак — район города Измир, административный центр провинции Измир в Турции.
 Конак — коммуна во Франции, в департаменте Коррез.

Село
 Конак — в Турции (ил Хаккяри).
 Конак — в Болгарии.
 Конак — в Сербии.

См. также 
 Кунак